Джиджі Фернандес і Гелена Сукова hanno battuto in фінал Мері Джо Фернандес і Яна Новотна 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Яна Новотна (фінал)

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New England